Redwood est une banlieue de la ville de Christchurch, située dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
Elle comprend la sub-division de «Redwood Springs».
La couverture forestière initiale couvrait aussi les localités de Totara et Kahikatea.

Toponymie 
La banlieue fut initialement nommée Styx puis renommée à la suite d’un vote populaire des résidents locaux en 1960 d’après un grand redwood tree c’est-à-dire un Sequoia , qui se dresse toujours au-dessus de ‘Prestons Road’.

Média 
Redwood a sa propre station de radio communautaire appelée «Good Music FM 107.5» (auparavant connue sous le nom de «Radio Redwood»).

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande
 Christchurch City

Notes et références

Liens externes 
  Rainbow Springs Nature Park est couverte de forêts formées avec  des redwood trees de  Californie originellement plantés en 1931.

Ville en Nouvelle-Zélande
Banlieue de Christchurch